Полковник Жебрак — известное имя полковника Михаила Антоновича Жебрак-Русановича (1875—1918), одного из организаторов русского добровольческого движения в период Гражданской войны в России, участника Белого движения
 Полковник Жебрак (песня) — полковая песня дроздовских частей, посвящённая памяти Михаила Жебрак-Русановича.
 Полковник Жебрак (бронепоезд) — лёгкий бронепоезд сил Белого движения на Юге России (1919)